Incudine – attrezzo utilizzato nella fucina
 Incudine – figura che compare in araldica
 Incudine – osso dell'orecchio
 Incudine – comune della Valle Camonica, in provincia di Brescia
 Incudine – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 L'incudine – trasmissione televisiva condotta da Claudio Martelli

Altri progetti